Enrique de Orleans (en francés, Henri d'Orléans; Le Nouvion-en-Thiérache, 5 de julio de 1908-Cherisy, 19 de junio de 1999) fue el pretendiente orleanista al trono de Francia desde la muerte de su padre en 1940. Entre sus partidarios fue conocido también como Enrique VI.

Vida 
Era hijo de Juan de Orleans, duque de Guisa, y su esposa, la princesa Isabel de Orleans. Nació en Francia, pero se crio en Marruecos. A partir de 1926, tuvo que vivir en el exilio debido a la Ley de exilio de 1886 que prohibía a los jefes de casas reales que habían reinado en el país, así como a sus herederos directos por orden de primogenitura, de residir en territorio nacional.

En 1937, rompió con Action française y procuró difundir sus ideas por medio de su propio periódico.

En 1939, pidió ingresar en las fuerzas armadas francesas. Después de negársele la admisión tanto a las Fuerzas Armadas de Francia y a las Fuerzas Armadas Británicas, a Enrique se le permitió unirse a la Legión Extranjera Francesa. En 1950, después de que se rescindiese la ley de exilio, regresó a Francia.

En 1958, se adhirió a las ideas del general de Gaulle.

Enrique murió de cáncer de próstata en Francia.

Matrimonio y descendencia 
El 8 de abril de 1931 contrajo matrimonio en Palermo con su prima, la princesa Isabel de Orleans-Braganza hija de Pedro, príncipe de Grão-Pará y de la condesa Isabel Dobrzensky de Dobrzenicz, tuvieron once hijos:

 Isabel (8 de abril de 1932), se casó con el conde Federico Carlos de Schönborn-Buchheim. Con descendencia.
 Enrique, conde de París (14 de junio de 1933-21 de enero de 2019), se casó con la duquesa María Teresa de Württemberg, se divorciaron en 1984. Ese mismo año contrajo matrimonio con Micaela Cousiño Quiñones de León (1938-2022), hija de Luis Maximiliano Cousiño Sebire y de su esposa, Antonia María Quiñones de León Bañuelos, IV marquesa de San Carlos. Con descendencia del primer matrimonio.
 Elena (17 de septiembre de 1934), se casó con el conde Eberardo de Limburg-Stirum. Con descendencia.
 Francisco, duque de Orleans (15 de agosto de 1935 - 11 de octubre de 1960), muerto en la Guerra de Independencia de Argelia.
 Ana (4 de diciembre de 1938), se casó con Carlos de Borbón, infante de España, con descendencia.
 Diana (24 de marzo de 1940), se casó con Carlos, duque de Wurtemberg (1936-2022), con descendencia.
 Miguel, conde de Évreux, (25 de junio de 1941), se casó con Beatriz Pasquier de Franclieu, divorciados, casado en segundas nupcias con Bárbara de Posch-Pastor. Con descendencia del primer matrimonio.
 Jaime, duque de Orleans (25 de junio de 1941), se casó con Gersenda Teresa de Sabran-Pontevès. Con descendencia.
 Claudia (11 de diciembre de 1943), se casó con Amadeo di Saboya, V duque de Aosta. Se divorciaron en 1982 y consiguieron la nulidad eclesiástica en 1987. Se casó en segundas nupcias con Arnaldo La Cagnina, del que se divorció en 1996. Casó una tercera vez con Enrico Gandolfi en 2006. Con descendencia de su primer matrimonio.
 Chantal (9 de enero de 1946), se casó con el barón Francisco Javier de Sambucy de Sorgue, con descendencia.
 Teobaldo, conde de La Marche (20 de enero de 1948-23 de marzo de 1983), se casó con Marion Mercedes Gordon-Orr, con descendencia.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación (Casa de Saboya, 07/02/1948).
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Casa de Saboya, 07/02/1948).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia (Casa de Saboya, 07/02/1948).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 

Pretendientes orleanistas al trono francés
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Duques de Montpensier (casa de Orleans)
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro